Список родов мух-жужжал включает все известные валидные родовые таксоны из семейства мух-жужжал (Bombyliidae).

Роды 

Acanthogeron Bezzi, 1925
Acreophthiria  Evenhuis, 1986
Acreotrichus Macquart, 1840
Acrophthalmyda Bigot, 1858
Adelidea Macquart, 1840
Adelogenys Hesse, 1938
Aldrichia Coquillett, 1894
Alepidophora Cockerell, 1909
Aleucosia Edwards, 1934
Alomatia Cockerell, 1914
Amictites Hennig, 1966
Amictus Wiedemann, 1817 
Amphicosmus Coquillett, 1891
Anastoechus Osten-Sacken, 1877 
Anisotamia Macquart, 1840
Anthrax Scopoli, 1763 
Antonia Loew, 1856 
Antoniaustralia Becker, 1913
Apatomyza Wiedemann, 1820
Aphoebantus Loew, 1872 
Apolysis Loew, 1860 
Astrophanes Osten Sacken, 1877
Atrichochira Hesse, 1956
Australiphthiria Evenhuis, 1986
Australoechus Greathead, 1995
Balaana Lambkin & Yeates, 2003
Beckerellus Greathead, 1995
Bombomyia Greathead, 1995
Bombylella Greathead, 1995
Bombylisoma Rondani, 1856 
Bombylius Linnaeus, 1758 
Brachyanax Evenhuis, 1981
Brachydemia Hull, 1973
Bromoglycis Hull, 1971
Brychosoma Hull, 1973
Bryodemina Hull, 1973
Cacoplox Hull, 1970
Caecanthrax Greathead, 1981 
Callostoma Macquart, 1840 
Callynthrophora Schiner, 1868
Canariellum Strand, 1928
Chalcochiton Loew, 1844
Choristus Walker, 1852
Chrysanthrax Osten Sacken, 1886
Colossoptera Hull, 1973
Comptosia Macquart, 1840
Conomyza Hesse, 1956
Cononedys Hermann, 1907 
Conophorina Becker, 1920
Conophorus Meigen, 1803 
Corsomyza Wiedemann, 1820
Coryprosopa Hesse, 1956
Crocidium Loew, 1860
Cryomyia Hull, 1973
Cyananthrax Painter, 1959
Cyllenia Latreille, 1802 
Cyrtomyia Bigot, 1892
Cytherea Fabricius, 1794 
Cyx Evenhuis, 1993
Dasypalpus Macquart, 1840
Desmatomyia Williston, 1895
Desmatoneura Williston, 1895 
Deusopora Hull, 1971
Diatropomma Bowden, 1962
Dicranoclista Bezzi, 1924
Diochanthrax Hall, 1975
Dipalta Osten Sacken, 1877
Diplocampta Schiner, 1868
Dischistus Loew, 1855
Docidomyia White, 1916
Doddosia Edwards, 1934
Dolichomyia Wiedemann, 1830
Doliogethys Hesse, 1938
Eclimus Loew, 1844 
Edmundiella Becker, 1915
Efflatounia Bezzi, 1925
Enica Macquart, 1834
Epacmoides Hesse, 1956
Epacmus Osten Sacken, 1886
Eremyia Greathead, 1996

Eristalopsis Evenhuis, 1985
Eucessia Coquillett, 1886
Euchariomyia Bigot, 1888
Euprepina Hull, 1971
Eurycarenus Loew, 1860
Euryphthiria Evenhuis, 1986
Eusurbus Roberts, 1929
Exechohypopion Evenhuis, 1991
Exepacmus Coquillett, 1894
Exhyalanthrax Becker, 1916 
Exoprosopa Macquart, 1840 
Geminaria Coquillett, 1894
Geron Meigen, 1820 
Glaesamictus Hennig, 1966
Gnumyia Bezzi, 1921
Gonarthrus Bezzi, 1921
Gyrocraspedum Becker, 1913
Hallidia Hull, 1970
Hemipenthes Loew, 1869 
Heteralonia Rondani, 1863
Heterostylum Macquart, 1848 
Heterotropus Loew, 1873
Hyperalonia Rondani, 1863
Hyperusia Bezzi, 1921
Inyo Hall & Evenhuis, 1987
Isocnemus Bezzi, 1924
Kapu Lambkin & Yeates, 2003
Karakumia Paramonov, 1927
Laminanthrax Greathead, 1967
Larrpana Lambkin & Yeates, 2003
Laurella Hull, 1971
Legnotomyia Bezzi, 1902
Lepidanthrax Osten Sacken, 1886
Lepidochlanus Hesse, 1938
Lepidophora Westwood, 1835
Ligyra Newman, 1841 
Litorhina Bowden, 1975
Lomatia Meigen, 1822 
Lordotus Loew, 1863
Macrocondyla Rondani, 1863
Mallophthiria Edwards, 1930
Mancia Coquillett, 1886
Mandella Evenhuis, 1983
Mariobezzia Becker, 1913
Marleyimyia Hesse, 1956
Marmosoma White, 1916
Megapalpus Macquart, 1834
Megaphthiria Hall, 1976
Melanderella Cockerell, 1909
Meomyia Evenhuis, 1983
Metacosmus Coquillett, 1891
Micomitra Bowden, 1964 
Munjua Lambkin & Yeates, 2003
Muscatheres Evenhuis, 1986
Muwarna Lambkin & Yeates, 2003
Myonema Roberts, 1929
Neacreotrichus Cockerell, 1917
Nectaropota Philippi, 1865
Neobombylodes Evenhuis, 1978 
Neodiplocampta Curran, 1934
Neodischistus Painter, 1933
Neosardus Roberts, 1929
Nomalonia Rondani, 1863
Nothoschistus Bowden, 1985
Notolomatia Greathead, 1998
Oestranthrax Bezzi, 1921
Oestrimyza Hull, 1973
Ogcodocera Macquart, 1840
Oligodranes Loew, 1844 
Oncodosia Edwards, 1937
Oniromyia Bezzi, 1921
Othniomyia Hesse, 1938
Pachyanthrax François, 1964 
Pachysystropus Cockerell, 1909
Palaeoamictus Meunier, 1916
Palaeogeron Meunier, 1915
Palintonus François, 1964
Palrika Lambkin & Yeates, 2003
Pantarbes Osten Sacken, 1877

Pantostomus Bezzi, 1921
Paracorsomyza Hennig, 1966
Paradiplocampta Hall, 1975
Parachistus Greathead, 1980
Paracosmus Osten Sacken, 1877
Parageron Paramonov, 1929 
Paranthrax Bigot, 1876
Parasysteochus Hall, 1976
Paratoxophora Engel, 1936
Paravilla Painter, 1933
Parisus Walker, 1852
Perengueyimyia Bigot, 1886
Petrorossia Bezzi, 1908 
Phthiria Meigen, 1803 
Pilosia Hull, 1973
Pipunculopsis Bezzi, 1925
Platamomyia Brèthes, 1925
Plesiocera Macquart, 1840 
Poecilanthrax Osten Sacken, 1886
Poecilognathus Jaennicke, 1867
Praecytherea Théobald, 1937
Prorachthes Loew, 1868 
Prorostoma Hesse, 1956
Prothaplocnemis Bezzi, 1925
Pseudopenthes Roberts, 1928
Pteraulacodes Hesse, 1956
Pteraulax Bezzi, 1921
Pterobates Bezzi, 1921
Pusilla Paramonov, 1954
Pygocona Hull, 1973
Relictiphthiria Evenhuis, 1986
Rhynchanthrax Painter, 1933
Satyramoeba Sack, 1909 
Semiramis Becker, 1913
Semistoechus Hall, 1976
Sericosoma Macquart, 1850
Sericothrix Hall, 1976
Sericusia Edwards, 1937
Sinaia Becker, 1916
Sisyromyia White, 1916
Sisyrophanus Karsch, 1886
Sosiomyia Bezzi, 1921
Sparnopolius Loew, 1855
Sphenoidoptera Williston, 1901
Spogostylum Macquart, 1840 
Staurostichus Hull, 1973
Stomylomyia Bigot, 1888 
Stonyx Osten Sacken, 1886
Synthesia Bezzi, 1921
Systoechus Loew, 1855 
Systropus Wiedemann, 1820</small>
Thevenetimyia  Bigot, 1875
Thraxan  Yeates & Lambkin, 1998
Thyridanthrax  Osten Sacken, 1886 
Tillyardomyia Tonnoir, 1927
Timiomyia  Evenhuis, 1978
Tithonomyia Evenhuis, 1984
Tmemophlebia  Evenhuis, 1986
Tomomyza  Wiedemann, 1820
Tovlinius  Zaitzev, 1979
Toxophora Meigen, 1803 
Triplasius  Loew, 1855
Triploechus  Edwards, 1937
Turkmeniella  Paramonov, 1940
Usia Latreille, 1802 
Veribubo Evenhuis, 1978 
Verrallites Cockerell, 1913
Villa Lioy, 1864
Villoestrus Paramonov, 1931
Walkeromyia Paramonov, 1934
Wurda Lambkin & Yeates, 2003
Xenoprosopa Hesse, 1956
Xenox Evenhuis, 1984
Xerachistus Greathead, 1995
Xeramoeba Hesse, 1956
Ylasoia  Speiser, 1920
Zaclava  Hull, 1973
Zinnomyia Hesse, 1955
Zyxmyia Bowden, 1960

Списки двукрылых